Езе може да се односи на:

 Езе (Гар), насељено место у Француској, у департману Гар
 Езе (Приморски Алпи), насељено место у Француској, у департману Приморски Алпи
 Езе сир Сен, насељено место у Француској, у департману Златна обала